Вукобер — деревня в Игринском районе Удмуртии, входит в состав муниципального образования Беляевское сельское поселение.

География 
Располагается на реке Ита в 28 км восточнее Игры.

История 
Вукобер назван от двух слов Ву + Кобер. Вуй или уй — старший дядя по матери, материн брат. Кобь — волхованье, гаданье по приметам и встречам. То есть Вукобер это место, где когда-то проживал чей-то дядя по матери умеющий волховать.

Известно в 1863 году как починок Вукобер Покровской церкви в Сарапульском уезде.

С 1929 года по 1956 входила в состав Зуринского района.

Население

Примечания 

Населённые пункты Игринского района